Por Amberes puede entenderse:

 Amberes, ciudad de Bélgica;
 Provincia de Amberes, división administrativa de Bélgica;
 Amberes, comuna rural de la Argentina;
 amberes, raza de paloma doméstica;
 Amberes, novela del escritor chileno Roberto Bolaño.